Mistrzostwa Azji w zapasach w 1981 roku odbyły się od 1 do 4 grudnia w Lahore w Pakistanie. Rozegrano tylko zawody w stylu wolnym.

Tabela medalowa

Wyniki

styl wolny

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Azji w zapasach
1981 w zapasach